Huttonia O. Pickard-Cambridge, 1879 est un genre d’araignées, 
 Huttonia Sternberg, 1837 est un genre de plantes fossiles,
 Huttonia E.Grove & G.Sturt, 1887 est un genre d’algues fossiles.